Иоганн Генрих
 Иоганн Генрих (1322—1375) — маркграф Моравии с 1349 года, граф Тироля в 1335—1341 годах, из Люксембургской династии.
 Иоганн Генрих Линк (1674—1734) — немецкий аптекарь и натуралист. 
 Иоганн Генрих Тишбейн Старший (1722—1789) — немецкий художник, один из известнейших портретистов Германии XVIII века.